Hirundo – genere di uccelli passeriformi della famiglia delle Hirundinidae (Irundinidi).
 706 Hirundo – asteroide della fascia principale.